Die Saison 2013/14 der Erste Bank Young Stars League (kurz: EBYSL) war die zweite Austragung der höchsten Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey, die außerdem – als Juniorenliga der supranationalen Erste Bank Eishockey Liga – Mannschaften aus Slowenien, Ungarn und Tschechien umfasst.

Teilnehmende Mannschaften 
Der HD mladi Jesenice konnte in dieser Saison nicht mehr antreten, ebenso spielten von den LA Stars vereinbarungsgemäß nur noch eine Mannschaft mit. Der KHL Medveščak Zagreb stellte keine Mannschaft mehr. Diesen 3 Abgängen standen 2 Zugänge aus Ungarn gegenüber: Újpesti TE und MAC Budapest.

Gruppe A 

 HK Olimpija
 EC KAC
 EC VSV
 EC Red Bull Salzburg
 HC TWK Innsbruck
 LLZ Stmk. Süd/Graz 99ers

Gruppe B 
 SAPA Fehervar AV19
 L.A. Stars
 EHC Linz
 HC Orli Znojmo
 Vienna Capitals
 MAC Budapest
 Ujpesti TE

Modus 

 Phase 1: Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe sowie Hin- und Rückrunde gruppenübergreifend, ergibt 34 respektive 36 Spiele
 Phase 2: Punkte werden halbiert, Hin- und Rückrunde in der jeweiligen Gruppe ergibt weitere 12 Spiele

Wie in der letzten Saison erreichen die beiden besten Teams der jeweiligen Gruppe die Play-Offs. Halbfinale (1A – 2B und 1B – 2A) und Finale werden im Modus Best-of-Three ausgespielt.

Regelungen, welche Spieler eingesetzt werden dürfen:

 grundsätzlich U20-Mannschaften (Jahrgang 1994 und jünger)
 max. 3 Transferkartenspieler (Importspieler) und 2 Overager (Jg. 1992 & 1993) auf dem Spielbericht
 für jeden Importspieler, auf den verzichtet wird, kann ein zusätzlicher Overager eingesetzt werden
 für Torhüter gilt die Overage-Regelung ab dem Jahrgang 1990
 Ausnahme LA Stars: unbegrenzte Zahl an Imports, dafür keine Overager

Österreichischer U20 Meister 

Österreichischer U20-Meister kann kein internationaler (= nicht österr.) Verein oder ein Verein mit offiziellem Akademiestatus des ÖEHV werden. Sollte daher kein österr. Verein das EBYSL-Finale gewinnen, wird separat zwischen den 2 punktebesten österr. Vereinen des Grunddurchgangs der Meistertitel in einer Best-of-Three Serie ausgespielt.

Grunddurchgang

Phase I 
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung, N = NiederlagenErläuterungen:

Gruppe A

Gruppe B

Phase II 
Erläuterungen:

Gruppe A

Gruppe B

Playoff-Baum 

Neben den Liga-Playoffs wurde auch eine Serie um den österreichischen U20-Meistertitel ausgespielt, die der EC KAC mit 2:0 (8:1, 4:3) gegen den EHC Linz gewinnen konnte.

Meister 
 Erste Bank Young Stars League: HK Olimpija
 Österreichische Bundesliga U20: EC KAC

Weblinks 
 Championnats de jeunes d'Autriche 2013/14 bei hockeyarchives.info
 EBYSL 2013/14 bei eurohockey.com

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2013/14
2013